4 miejscowości w Polsce:
 Skoczkowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Zawidz
Skoczkowo – część wsi Mściszewice w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Sulęczyno
 Skoczkowo – osada w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Kościerzyna
 Skoczkowo – osiedle w sołectwie Lipusz